Schindler kan syfta på:

 Schindler group – ett ursprungligen schweiziskt, numer internationellt företag
 Schindlers ark – en verklighetsbaserad roman från 1982
 Schindler's List –  en amerikansk 1900-talshistorisk dramafilm som hade biopremiär i USA 1993

Personer
 Alexander Julius Schindler (1818–1885), österrikisk författare och politiker
 Anton Schindler (1795–1864), österrikisk musikskriftställare
 Oskar Schindler (1908–1974), tysk företagare ("Schindler's List")
 Peter Schindler (1892–1967), dansk romersk-katolsk teolog och författare